Giulio Caprin – giornalista, saggista, poeta e narratore italiano
 Giuseppe Caprin – scrittore, giornalista e patriota italiano

Pagine correlate
 Caprino
 Caprini